Lista Zorana Jankovića je lahko:
 Lista Zorana Jankovića, lokalna (ljubljanska) lista 
 Lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija, slovenska politična stranka

Glej tudi 
 Zoran Janković

Zoran Janković